Scheuchzer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), schweizisk läkare och naturforskare
 Johannes Scheuchzer (1684–1738), schweizisk naturforskare
 Johann Kaspar Scheuchzer (1702–1729), naturforskare, läkare och Japankännare; bibliotekarie hos sir Hans Sloane
 Wilhelm Scheuchzer (1803–1866), schweizisk landskapsmålare